Суб'єкт (мовознавство)
 Суб'єкт (філософія)
 Суб'єкт (психологія)
 Суб'єктивність

Право
 Суб'єкт банкрутства
 Суб'єкт господарювання
 Суб'єкт злочину
 Суб'єкт лізингу
 Суб'єкт підприємницької діяльності
 Суб'єкт права

Джерела
 Суб'є́кт у Великому тлумачному словнику сучасної української мови

Посилання